Horse Barn ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Horse Barn (Idaho), ID-Nr. 78001057
 Horse Barn (Utah), ID-Nr. 95000433